Aetos (motorfietsmerk), een historisch Italiaans merk van motorfietsen
 Aetos (oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog